«Trafalgar» — дев'ятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1971 році.

Список композицій 
 «How Can You Mend a Broken Heart?» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 3:58
 «Israel» (B. Gibb) — 3:44
 «The Greatest Man in the World» (B. Gibb) — 4:17
 «It's Just the Way» (Maurice Gibb) — 2:33
 «Remembering» (B. Gibb/R. Gibb) — 4:01
 «Somebody Stop the Music» (B. Gibb/M. Gibb) — 3:31
 «Trafalgar» (M. Gibb) — 3:53
 «Don't Wanna Live Inside Myself» (B. Gibb) — 5:24
 «When Do I» (B. Gibb/R. Gibb) — 3:57
 «Dearest» (B. Gibb/R. Gibb) — 3:52
 «Lion in Winter» (B. Gibb/R. Gibb) — 3:59
 «Walking Back to Waterloo» (B. Gibb/M. Gibb/R. Gibb) — 3:51

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Вересень 1970